Massachusetts − stan USA
 USS "Massachusetts" − nazwa okrętów amerykańskich
 język massachusett
 (4547) Massachusetts − planetoida w Układzie Słonecznym
 Indianie Massachusetts − plemię w Ameryce Północnej
 Massachusetts – zatoka na amerykańskim wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego